240-мм самоходная гаубица T92 (), разработанная в США в 1945-м году.

С принятием среднего танка Т26Е3 в январе 1945 года появилось предложение о создании серии современных образцов бронетехники на базе единых шасси и комплекта узлов и агрегатов Т26ЕЗ. Буксируемая 240-мм гаубица М1918 не считалась особенно удачной из-за трудностей с передвижением столь массивного орудия по местности, а опыт с размещением 155-мм пушки на шасси серии М3/М4 указывал на возможность установки 240-мм гаубицы на шасси, созданное на основе среднего танка Т26ЕЗ. Такая же САУ могла использоваться для размещения 8-дюймовой (203-мм) пушки. САУ с 240-мм гаубицей получила обозначение самоходная гаубица Т92 HMC, а такое же шасси с 8-дюймовой пушкой — самоходная пушка Т93. Другими машинами серии должны были стать тяжелый танк Т26ЕЗ, штурмовой танк Т26Е5, 8-дюймовая самоходная гаубица Т84, транспортер Т31 и (позднее) Т26Е2 (М45). Разработку Т92 HMC одобрили в марте 1945 года и немедленно выдали заказ на четыре опытные машины компании Chrysler (Детройтскому арсеналу), всего было построено пять T92.

Первую из этих машин построили в начале июля 1945 года и после первоначальных испытаний на Абердинском полигоне направили в Форт Брэгг для испытаний Артиллерийским комитетом. Т93 заказали в это же время, и две из четырёх опытных машин Т93 поставили к сентябрю 1945 года, когда все заказы приостановили в связи с окончанием войны с Японией. Детройтский арсенал построил лишь пять САУ Т92 HMC (включая опытную) и две Т93. Испытания показали, что эти тяжелые САУ были бы идеальны для разрушения бункеров и глубоких укрытий противника в боях с японцами на островах Тихого океана. В то время когда японцы ещё продолжали сопротивление, САУ Т92 и Т93 готовились к вторжению на Японию для участия в Операции «Даунфолл», которая подразумевала высадку на японские острова. Однако после капитуляции Японии 14-го августа 1945-го года они не были отправлены на Тихоокеанский театр военных действий. Специально для Т92 и Т93 разработали выстрелы с бетонобойными снарядами. Относительным недостатком можно было считать только мизерный возимый боекомплект — всего 6 снарядов. Остальные возились на транспортере М30 или Т31.

Для установки столь крупнокалиберных орудий требовалось удлинить шасси Т26Е3 и добавить по одному опорному катку на каждый борт. Шасси перекомпоновали, перенося ведущее колесо вперед, в корме установили сошник. Работы над САУ Т92/93 были прерваны после окончания войны.

В массовой культуре 
 Peter Chamberlain и Chris Ellis. «British and American Tanks of World War Two, The Complete Illustrated History of British, American, and Commonwealth Tanks 1933—1945», 1969 
 Tank Data, Aberdeen Proving Grounds Series, 1968. 
 В MMO-игре World of Tanks как САУ 10 уровня

Ссылки 
 United States' T92 Howitzer Motor Carriage 

Самоходная артиллерия США периода Второй мировой войны
Самоходные гаубицы США
Самоходная артиллерия по алфавиту
Гусеничная самоходная артиллерия
Военная продукция Chrysler